Passionworks, un album de Heart.
 Passionworks, un groupe de rock finlandais.